Юрий Ма́ркин:
 Маркин, Юрий Владимирович (род. 1971) — советский и украинский футболист.
 Маркин, Юрий Иванович (1942—2022) — советский и российский джазмен.
 Маркин, Юрий Петрович (род. 1936) — российский учёный.